

Pessoas
Linda Lingle

Localidades

Lingle (Wyoming)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos